Дешпанде — индийская фамилия. Известные носители:

 Дешпанде, Пурушоттам Лаксман (1919—2000) — индийский писатель.
 Дешпанде, Сулабха (1937—2016) — индийская актриса кино и театра.